Harapan Mulya (Talo), een plaats in Indonesië
Harapan Mulya (Kemayoran), een plaats in Indonesië